Берглезово — название населённых пунктов.

Россия 
 Берглезово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Берглезово — деревня в Калининском районе Тверской области.